Geschka ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Geschka (* 1938), deutscher Innovationsmanager
 Otti Geschka (* 1939), deutsche Politikerin (CDU) und Staatssekretärin a. D.